Purépecha (volk) of Tarasken, een volk in het westen van Mexico
 Purépecha (taal) of Taraskisch, de taal van dit volk